Ohlhoffiidae — ископаемое семейство стефаноидных наездников. Бирманский янтарь (меловой период, (около 100 млн лет). Мьянма, Юго-Восточная Азия). 4 вида.

Описание 
Мелкие наездники (длина тела около 5 мм). Самцы и самки крылатые. Голова с серией зубцов или бугорков, расположенных поперечными рядами на лбу и темени. Усики полимерные, более 20 члеников, не коленчатые. Мезосома не сильно удлиненная и строго цилиндрическая, со стандартной склеротизацией (без сросшихся склеритов); мезонотум со срединной, продольной бороздой и нотаулями. Переднее крыло с жилкой 1-Rs рекурсивной, 2m-cu, входящей во вторую субмаргинальную ячейку, и cu-a не явно постфуркальной. Заднее крыло с широко раскрытой маргинальной ячейкой, жилка 2-M + Cu длинная. Ноги, включая метакоксы и все бёдра, длинные и тонкие; голени не раздуты, протибия с одной апикальной шпорой. I и II базальные сегменты метасомы преобразованы в петиоль и постпетиоль соответственно; яйцеклад короткий.

Систематика 
3 рода и 4 вида. Таксон близок к семействам Stephanidae, Ephialtitidae, Aptenoperissidae и Myanmarinidae из надсемейства Stephanoidea. Впервые были найдены в бирманском янтаре в Hukawng Valley (Мьянма). Возраст находок около 100 млн лет (меловой период). Названия Ohlhoffiidae и  даны в честь Rainer Ohlhoff, предоставившего типовой материал для исследования.
 †
 †
 †
 †
 †
 †
 (?)†
 = Karataus hispanicus

См. также 
 Plumalexius rasnitsyni

Примечания

Литература 
 
 Rasnitsyn A. P., 1999. Cratephialtites gen. nov. (Vespida = Hymenoptera: Ephialtitidae), a new genus for Karataus koiurus Sharkey, 1990, from the Lower Cretaceous of Brazil. Russian Entomological Journal 8, 135—136.
 Zhang Q., Rasnitsyn A. P., Wang, B., Zhang, H.C., 2018a. New data about the enigmatic wasp from mid-Cretaceous Burmese amber (Hymenoptera, Stephanoidea, Aptenoperissidae). Cretaceous Research 84, 173—180. https://doi.org/10.1016/j.cretres.2017.10.024

Ссылки 
 

Вымершие осы
Насекомые мелового периода
Инклюзы бирманского янтаря
†
Таксоны, описанные Александром Павловичем Расницыным